Jan Michałowski (porucznik)
 Jan Michałowski (pilot)
 Jan Michałowski (burmistrz)
 Jan Michałowski (dyplomata)
 Jan Zygmunt Michałowski (dyplomata)